Prade può riferirsi a diversi toponimi:

Prade, frazione di Canal San Bovo in provincia di Trento
Prade, quartiere di Belluno

Prade, insediamento del comune sloveno di Capodistria